Brychdyn (Bro Morgannwg)
 Brychdyn (Sir y Fflint)
 Brychdyn (Wrecsam)